Roosevelt – famiglia statunitense
 Roosevelt – nome impreciso che può riferirsi all'asteroide 188693 Roosevelt

Persone di cognome Roosevelt 
 Albert Roosevelt (1879-1962) – giocatore di rugby a 15 francese
 Alice Hathaway Lee Roosevelt (1861-1884) – attivista statunitense
 Alice Lee Roosevelt (1884-1980) – scrittrice statunitense
 Archibald Roosevelt (1894-1979) – militare statunitense
 Bamie Roosevelt (1855-1931) – statunitense
 Blanche Roosevelt (1853-1898) – soprano e scrittrice statunitense
 Corinne Roosevelt Robinson (1861-1933) – poetessa e scrittrice statunitense
 Cornelius Roosevelt (1794-1871) – uomo d'affari statunitense
 Edith Roosevelt (1861-1948) – first lady statunitense
 Eleanor Roosevelt (1884-1962) – first lady statunitense
 Ellen Roosevelt (1868-1954) – tennista statunitense
 Elliott Bulloch Roosevelt (1860-1894) – politico statunitense
 Ethel Roosevelt Derby (1891-1977) – statunitense
 Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) – 32º presidente degli Stati Uniti
 Franklin Roosevelt Bueres (1971) – giocatore di calcio a 5 brasiliano
 James Roosevelt (1828-1900) – imprenditore statunitense
 James Roosevelt (1907-1991) – politico statunitense
 James A. Roosevelt (1825-1898) – imprenditore e filantropo statunitense
 Quentin Roosevelt (1897-1918) – militare statunitense
 Sara Roosevelt (1854-1941) – statunitense
 Theodore Roosevelt (1858-1919) – 26º presidente degli Stati Uniti
 Theodore Roosevelt Jr. (1887-1944) – militare statunitense
 Theodore Roosevelt Sr. (1831-1878) – imprenditore e filantropo statunitense
 Theodore Roosevelt Dunn (1955) – nome anagrafico di T. R. Dunn, sportivo statunitense
 Theodore Roosevelt Taylor (1915-1975) – nome anagrafico di Hound Dog Taylor, musicista statunitense
 William Emlen Roosevelt (1857-1930) – banchiere statunitense

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Roosevelt – comune della contea di Roseau (Minnesota)
 Roosevelt – borough della contea di Monmouth (New Jersey)
 Roosevelt – comune della contea di Kiowa (Oklahoma)
 Roosevelt – comune della contea di Duchesne (Utah)
 Roosevelt – census-designated place della contea di Klickitat (Washington)
 Roosevelt – census-designated place della contea di Gila (Arizona)
 Roosevelt – census-designated place della contea di Nassau (New York)
 Roosevelt Gardens – census-designated place della contea di Broward (Florida)
 Roosevelt Park – comune della contea di Muskegon (Michigan)